404 может означать:
 404 год
 404 год до н. э.
 404 (число)
 Ошибка 404 — «Not Found» («не найдено»), стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.
 (404) Арсиноя — астероид главного пояса, открытый 20 июня 1895 года французским астрономом Огюстом Шарлуа.
 404-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 Измерение 404 — фантастический телесериал 2017 года.
 Cessna 404 — лёгкий двухмоторный самолёт.
 E404 — пищевая добавка.
 NGC 404 — галактика в созвездии Андромеда.